Cameroun peut désigner

 le Cameroun, un pays d'Afrique
 le Kamerun ou Cameroun allemand, une ancienne colonie de l'Allemagne. 
 le Cameroun français, une ancienne colonie de la France.
 le Cameroun britannique, une ancienne colonie du Royaume-Uni.
 le Mont Cameroun, un volcan au Cameroun
 Mouton du Cameroun, une race de mouton africaine